Frankenbach ist ein Gewässername:

 Franzenbach (Blinde Rot), rechter Zufluss der Adelmannsfelder oder Blinden Rot bei Pommertsweiler, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Franzenbach (Seffersbach), rechter Zufluss des Seffersbachs (zur Saar) in Brotdorf, Stadt Merzig, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland